Svjetsko prvenstvo u nogometu 2010. je bilo 19. izdanje svjetskog nogometnog prvenstva koje se održalo od 11. lipnja do 11. srpnja 2010. u Južnoafričkoj Republici. Ovo je bilo prvo svjetsko prvenstvo održano u nekoj afričkoj zemlji te je time Australija jedini kontinent koji još nije bio domaćinom svjetskoga prvenstva. 

Na kvalifikacijama za prvenstvo sudjelovalo je 126 zemalja iz 5 kontinentalnih federacija, dok su u samoj završici sudjelovale 32 zemlje. Format natjecanja ostao je nepromijenjen – faza po skupinama i faza izbacivanja. Odigrane su ukupno 64 utakmice na 10 stadiona smještenih u 9 gradova.

Svjetskim je prvakom po prvi put u povijesti postala Španjolska, finalnom pobjedom 1:0 nad Nizozemskom nakon produžetaka.

Izbor domaćina

Nakon što je u listopadu 2007. doneseno novo pravilo da pri izboru domaćina dolazi do rotacija među kontinentalnim konfederacijama, odlučeno je da će kontinent-domaćin SP-a 2010. biti Afrika. FIFA je primila 4 ponude za organizaciju:

/

Nakon što je FIFA donijela odluku da jedno prvenstvo neće organizirati dvije države, Tunis se povukao, a time je otpala i Libija jer sama nije zadovoljavala uvjete za domaćinstvo.

Nakon što su obznanjena konačna tri prijedloga, FIFA-ina je komisija glasovala i to ovako:

 – 14 glasova
 – 10 glasova
 – 0 glasova

Kvalifikacije

Kvalificirane momčadi
Sljedeće su se 32 momčadi kvalificirale za SP:

{| class="wikitable sortable" style="text-align: left;"
|-
!Momčad
!Kvalificirali se kao
!Nadnevak
!Dosadašnjinastupi
!Najbolji rezultat
!TadašnjiFIFA-in rang

|-
|||domaćin||0015. svibnja 2004.
|<center>2|| skupina <small>(1998., 2002.)||<center>85
|-
|||drugoplasirani u AFC-u ||016. lipnja 2009.||<center>3 || osmina finala <small>(2002.)||<center>40
|-
|||prvoplasirani u AFC-u ||026. lipnja 2009.||<center>2 || osmina finala <small>(2006.)||<center>24 
|-
|||prvoplasirani u AFC-u ||036. lipnja 2009.||<center>7 || četvrtoplasirani <small>(2002.)||<center>48
|-
|||prvoplasirani u UEFA-i ||046. lipnja 2009.||<center>8 || drugoplasirani <small>(1974., 1978.)||<center>3
|-
|||drugoplasirani u AFC-u
|0517. lipnja 2009.||<center>1|| četvrt-finale <small>(1966.)||<center>91
|-
|||prvoplasirani u CONMEBOL-u ||065. rujna 2009.||<center>18 || pobjednici <small>(1958., 1962., 1970., 1994., 2002.)||<center>1
|-
|||prvoplasirani u CAF-u
|076. rujna 2009.||<center>1 ||osmina finala <small>(2006.)||<center>38
|-
|||prvoplasirani u UEFA-i
|089. rujna 2009.||<center>12 || pobjednici <small>(1966.)||<center>7
|-
|||prvoplasirani u UEFA-i
|099. rujna 2009.||<center>12 || četvrtoplasirani <small>(1950.)||<center>2
|-
|||trećeplasirani u CONMEBOL-u ||109. rujna 2009.||<center>7 || osmina finala <small>(1986., 1998., 2002.)||<center>21
|-
|||prvoplasirani u CAF-u ||1110. listopada 2009.||1 || skupina <small>(2006.)||<center>19
|-
|||prvoplasirani u UEFA-i
|1210. listopada 2009.||<center>7 || pobjednici <small>(1990.)||<center>5
|-
|||prvoplasirani u UEFA-i
|1310. listopada 2009.||<center>3|| četvrt-finale <small>(1998.)||<center>27
|-
|||prvoplasirani u UEFA-i
|1410. listopada 2009.||<center>0|| <small>||<center>20
|-
|||prvoplasirani u UEFA-i
|1510. listopada 2009.||<center>16 || pobjednici <small>(1934., 1938., 1982., 2006.)||<center>4
|-
|||drugoplasirani u CONMEBOL-u
|1610. listopada 2009.||<center>7|| trećeplasirani <small>(1962.)||<center>17
|-
|||drugoplasirani u CONCACAF-u
|1710. listopada 2009.||<center>13 ||četvrt-finale <small>(1970., 1986.)||<center>18
|-
|||prvoplasirani u CONCACAF-u
|1810. listopada 2009.||<center>8 || trećeplasirani <small>(1930.)||<center>11
|-
|||prvoplasirani u UEFA-i
|1914. listopada 2009.||<center>8 || četvrt-finale <small>(1934., 1938., 1954.)||<center>13
|-
|||prvoplasirani u UEFA-i
|2014. listopada 2009.||<center>0||  <small>||<center>33
|-
|||četvrtoplasirani u CONMEBOL-u
|2114. listopada 2009.||<center>14 || pobjednici <small>(1978., 1986.)||<center>6
|-
|||trećeplasirani u CONCACAF-u
|2214. listopada 2009.||<center>1|| skupina <small>(1982.)||<center>35
|-
|||pobjednik doigravanja AFC-OFC
|2314. studenog 2009.||<center>1|| skupina <small>(1982.)||<center>83
|-
|||prvoplasirani u CAF-u
|2414. studenog 2009.||<center>3|| osmina finala <small>(1994., 1998.) ||<center>32
|-
|||prvoplasirani u CAF-u
|2514. studenog 2009.||<center>5|| četvrt-finale <small>(1990.) ||<center>14
|-
|||prvoplasirani u CAF-u
|2618. studenog 2009.||<center>2|| skupina <small>(1982., 1986.)||<center>29
|-
|||pobjednici UEFA-inog doigravanja
|2718. studenog 2009.||<center>1|| skupina <small>(1994.)||<center>16
|-
|||pobjednici UEFA-inog doigravanja
|2818. studenog 2009.||<center>1|| skupina <small>(2002.)||<center>49
|-
|||pobjednici UEFA-inog doigravanja
|2918. studenog 2009.||<center>4 || trećeplasirani <small>(1966.)||<center>10
|-
|||pobjednici UEFA-inog doigravanja
|3018. studenog 2009.||<center>12 || pobjednici <small>(1998.)||<center>9
|-
|||pobjednici doigravanja CONCACAF-CONMEBOL
|3118. studenog 2009.||<center>10|| pobjednici <small>(1930., 1950.)||<center>25
|-
|}

1.Podatci usklađeni 16. listopada 2009.
2.Njemačka se od 1951. do 1990. zvala Zapadna Njemačka, pošto je postojala Istočnonjemačka nogometna reprezentacija.

Gradovi-domaćini i stadioni
<center>

Ždrijeb

Ždrijeb za skupine SP-a 2009. godine održan je 4. prosinca 2009. u Cape Townu, a kvalificirane momčadi su ždrijebane na temelju rasporeda po sljedećim jakonosnim skupinama:

Suci

CONCACAF
 Joel Aguilar
 Benito Archundia
 Carlos Batres
 Marco Antonio Rodríguez

AFC
 Halil Al Ghamdi
 Ravšan Irmatov
 Subkhiddin Mohd Salleh
 Juiči Nišimura

OFC
 Michael Hester
 Peter O'Leary

CAF
 Koman Coulibaly
 Jerome Damon
 Eddy Maillet

CONMEBOL
 Héctor Baldassi
 Jorge Larrionda
 Pablo Pozo
 Óscar Ruiz
 Carlos Eugênio Simon
 Martín Vázquez

UEFA
 Olegário Benquerença
 Massimo Busacca
 Frank De Bleeckere
 Martin Hansson
 Viktor Kassai
 Stéphane Lannoy
 Roberto Rosetti
 Wolfgang Stark
 Alberto Undiano Mallenco
 Howard Webb

Službena lopta 

Službena lopta Svjetskog nogometnog prvenstva 2010. bila je Adidasova lopta Jabulani.

Natjecanje po skupinama

Objašnjenje kratica kod tablica u skupinama:

Momčad = naziv reprezentacije
Uta. = broj odigranih utakmica u skupini
Pob. = broj pobjeda
Izj. = broj remija
Por. = broj poraza
Po. = broj postignutih pogodaka
Pr. = broj primljenih pogodaka
Gr. = gol razlika
Bod. = broj bodova

Objašnjenje boja u tablici skupina:

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Skupina E

Skupina F

Skupina G

Skupina H

Druga faza natjecanja

Osmina finala

Četvrtfinale

Polufinale

Utakmica za 3. mjesto

Finale

Statistike
Ažurirano: 11. srpnja 2010.

Strijelci
Zadnji put ažurirano: 11. srpnja 2010.
Popis strijelaca do sada (podebljani oni čije su ekipe ostale u natjecanju: zlatnom će biti podebljan pobjednik, srebrnom drugo plasirani, a brončanom treći na turniru, dok će podebljani biti oni koji su četvrti):

5 golova
 Wesley Sneijder
 Thomas Müller
 David Villa
 Diego Forlán

4 gola
 Gonzalo Higuaín
 Miroslav Klose
 Róbert Vittek

3 gola
 Luís Fabiano
 Asamoah Gyan
 Landon Donovan
 Luis Suárez

2 gola
 Carlos Tévez
 Brett Holman
 Elano
 Robinho
 Keisuke Honda
 Lee Chung-Yong
 Lee Jung-Soo
 Samuel Eto'o
 Javier Hernández
 Kalu Uche
 Arjen Robben
 Lukas Podolski
 Tiago
 Andrés Iniesta

1 gol
 Martín Demichelis
 Gabriel Heinze
 Martín Palermo
 Tim Cahill

 Juan
 Maicon
 Jean Beausejour
 Mark González
 Rodrigo Millar
 Nicklas Bendtner
 Dennis Rommedahl
 Jon Dahl Tomasson
 Jermain Defoe
 Steven Gerrard
 Matthew Upson
 Florent Malouda
 Kevin-Prince Boateng
 Sulley Muntari
 Dimitris Salpigidis
 Vasilis Torosidis
 Daniele De Rossi
 Antonio Di Natale
 Vincenzo Iaquinta
 Fabio Quagliarella
 Jasuhito Endō
 Šinji Okazaki
 Park Chu-Young
 Park Ji-Sung
 Bongani Khumalo
 Katlego Mphela
 Siphiwe Tshabalala
 Cuauhtémoc Blanco
 Rafael Márquez
 Yakubu Aiyegbeni
 Klaas-Jan Huntelaar
 Dirk Kuyt
 Giovanni van Bronckhorst
 Robin van Persie

 Winston Reid
 Shane Smeltz
 Cacau
 Marcell Jansen
 Sami Khedira
 Arne Friedrich
 Mesut Özil
 Didier Drogba
 Salomon Kalou
 Romaric
 Yaya Touré
 Antolín Alcaraz
 Cristian Riveros
 Enrique Vera
 Cristiano Ronaldo
 Hugo Almeida
 Liédson
 Raul Meireles
 Simão
 Michael Bradley
 Clint Dempsey
 Ji Yun-Nam
 Kamil Kopúnek
 Valter Birsa
 Robert Koren
 Zlatan Ljubljankič
 Milan Jovanović
 Marko Pantelić
 Carles Puyol
 Gelson Fernandes
 Edinson Cavani
 Álvaro Pereira
 Maxi Pereira

Autogolovi
 Daniel Agger
 Park Chu-Young

Nagrade

Idealna momčad

Konačni poredak

Izvori

Vanjske poveznice 

  Službene stranice Prvenstva 
  Stranice Međunarodnoga marketinškoga odbora za SP 2010. 

M 2010
Nogomet u Južnoafričkoj Republici
Međunarodna športska natjecanja u Južnoafričkoj Republici